Buciumeni se poate referi la:

Localități din România:
Buciumeni, Călărași
Buciumeni, Dâmbovița, reședința comunei cu același nume
Buciumeni, Galați, reședința comunei cu același nume
Buciumeni, Ilfov
Buciumeni, Vâlcea

Localități din Republica Moldova:
Buciumeni, Ungheni

Ape curgătoare:
 Râul Buciumeni, Șomuzul Mare
 Râul Buciumeni, Ismar

Vezi și 
 Mănăstirea Buciumeni
 Bucium (dezambiguizare)
 Buciumi (dezambiguizare)

Toponime românești